Бачка:
 Бачка — село в Бусском районе Львовской области Украины.
 Бачка — историко-географический район в Центральной Европе, расположенный на Среднедунайской низменности, между реками Тиса и Дунай.
  — село в Требишовском районе Словакии.
 Бачка — село в общине Гора Призренского округа автономного края Косово и Метохия (согласно административно-территориальному делению Сербии) или в общине Драгаш Призренского округа (согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово).
 Бачка — сербский футбольный клуб из города Бачка-Паланка.
 Бачка 1901 — сербский футбольный клуб из города Суботица.